Canada
 St. Thomas University – università di Fredericton

Stati Uniti d'America
 St. Thomas University – università della Florida
 University of St. Thomas – università del Minnesota
 University of St. Thomas – università del Texas